Allopleuron is een monotypisch geslacht van uitgestorven zeeschildpadden (familie Cheloniidae). De enige soort die in het geslacht is benoemd is Allopleuron hofmanni. Allopleuron werd vrij groot, zo'n 2 tot 2,5 meter, en was een geschikte prooi voor grote mosasauriërs. Fossielen van Allopleuron zijn ook in Nederland gevonden. Op de vindplaats zijn ook resten van verschillende geslachten mosasauriërs gevonden, waaronder Mosasaurus en Carinodens.

Naam 
De enige soort die nu tot het geslacht wordt gerekend, Allopleuron hofmanni, werd in 1831 door John Edward Gray benoemd als Chelonia hofmanni, onder verwijzing naar een beschrijving en afbeeldingen van Georges Cuvier, die er alleen de naam Chelonie de Maestricht aan had gegeven. Hoewel de soort is vernoemd naar Johann Leonard Hoffmann (1710-1782), schreef Gray de naam met één 'f', zowel in de tekst als in de index) en die spelling is de correcte voor de soort.

Externe link
 - Hoffmanns reuzenschildpad - Veel Nederlandstalige informatie over deze schildpad

Bronvermelding

Zeeschildpadden
Uitgestorven schildpadden